Британія може мати такі значення:

Географічні назви:
 Острів Британія — історична назва спочатку всіх Британських островів (); потім назва лише одного з цих островів — Великої Британії (). Ця назва походить від бриттів — основного населення країни до V ст. н. е., проте в валлійській літературі містяться відомості про те, що слово Pryden спочатку було самоназвою піктів і лише потім поширилося на все населення стародавньої Британії.
 Римська Британія () — провінція Римської імперії, приблизно відповідала території Англії та Уельсу.
 Велика Британія — назва держави Велика Британія або Британська імперія в розмовному або високому стилі: «Прав, Британіє, морями!», «гордий бритт», тощо.
 Британія, штат Гояс — громада у Бразилії.
 Британія (Ultima) — в вигаданому всесвіті серії комп'ютерних ігор «Ultima» це найбільша сосаріанська держава, заснована Лордом Брітішем.

Символи:
 Британія —  символ Великої Британії. Зображується у вигляді молодої жінки в корінфському шоломі, з гербовим щитом та тризубом (палицею) Посейдона в руці. Зазвичай, зображується сидячи або пливе по хвилях на парі морських коників. Часто зображення Британії поміщали на монетах (вперше — на фартинг 1672, в часи короля Карла II). Аж до 2008 року Британія була зображена на реверсі монети 50 пенсів.

Назви:
 Британія — королівська яхта, один з найзнаменитіших кораблів світу.
 Британія — вітрильний лінійний корабель Балтійського флоту Росії.
 Британія — серія золотих та срібних інвестиційних монет Сполученого Королівства.

Телебачення
 Британія (телесеріал) — британський історично-фентезійний телесеріал.

Див. також 
 Британські острови (термінологія)
 Велика Британія (значення)
 Британія (стадіон)
 Британія (міст)

Примітки